Пещера сокровищ (Книга преемственности поколений) - произведение в истории сирийской христианской письменности.

Стало впервые доступно европейскому ученому сообществу после того, как в 80-х гг. позапрошлого века Карл Бецольд опубликовал его сирийский текст вместе с древней арабской версией и немецким переводом.

Литературный жанр ПС можно охарактеризовать как библейский парафраз.

Была написана в середине или второй половине VI в. в Византийско-Персидской контактной зоне, по всей видимости, — в Сасанидской части северной Месопотамии.

В древности пользовалась значительной популярностью среди сирийских христиан.

Авторство приписывается известному сирийскому подвижнику IV века Ефрему Сирину. В настоящее время некоторые ученые отвергают авторство Ефрема и считают, что "Пещера Сокровищ" является произведением VI века, принадлежащим неизвестному сиро-яковитскому писателю.

Переводы 
 ПЕЩЕРА СОКРОВИЩ , перевод Breanainn, 2005
 Пещера сокровищ , фрагменты, переводчик и год перевода не указаны

Примечания

Ссылки 
 https://roland-expert.livejournal.com/381871.html 

Книги VI века
Адам и Ева
Апокрифы Нового Завета
Литература на сирийском языке